Velika nagrada Kanade je lahko:

Velika nagrada Kanade, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Kanade, motociklistična dirka